Mendes kan som auktorsförkortning betyda:

 Humberto Fonseca Mendes
 Luis F. Mendes
 Eduardo José Santos Moreira Mendes

Robotskapade auktorsförkortningar